Аляутдинов () ― татарская фамилия.

Известные носители 
 Аляутдинов, Ильдар Рифатович (род. 1978) — главный имам Московской соборной мечети, проповедник (имам-хатыб) Московской Мемориальной и Соборной мечетей.
 Аляутдинов, Рустам Рифатович (Руставе́ли; род. 1978) — российский рэп-исполнитель, поэт, музыкант, лидер и вокалист группы «Многоточие» — «DotsFamily», автор музыки и текстов.
 Аляутдинов, Шамиль Рифатович (род. 1974) —  имам-хатыб московской Мемориальной мечети, исламский богослов и проповедник, автор многочисленных книг по исламской тематике.